Lionel Tarantino, né le  à Aussonne dans le département de la Haute-Garonne en France, est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évolue en position d'ailier.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Toulouse Blagnac Hockey Club, il rejoint les équipes de jeunes des Dragons de Rouen.
Il découvre la Ligue Magnus en 2007. Il décroche est champion de Division 2 avec l'équipe réserve de Rouen en 2008. Avec les Dragons, il remporte surtout la Ligue Magnus 2008, 2010 ainsi que  la Coupe de la Ligue 2008 et 2010. En 2010, il signe à l'Étoile noire de Strasbourg. Il signe alors en compagnie de son coéquipier Pierre-Antoine Devin aux Diables rouges de Briançon. Tarantino ajoute à son palmarès le match des champions 2013. Puis, il manque la majeure partie de la saison régulière à la suite d'une rupture des ligaments du genou et d'une déchirure du ménisque. Il fait son retour au jeu en fin de saison régulière. Deuxièmes de la saison régulière, les briançonnais éliminent Villard-de-Lans trois matchs à un puis Dijon en quatre matchs secs. Lors de la finale, Ils affrontent Angers et s'imposent quatre victoires à trois. Lors du septième et dernier match, le , les Ducs mènent 1-0 grâce à Braden Walls à la patinoire René Froger. Les Diables rouges réagissent en supériorité numérique et l'emportent 5-1. Briançon décroche la Coupe Magnus, trophée récompensant le champion de France, pour la première fois de son histoire.

Carrière internationale 
Il représente la France au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2005-2006 || Dock's du Havre || Division 2
|| 8 || 0 || 3 || 3 || 14 || || || || || 
|-
| rowspan=2|2006-2007 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus
|| 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| Dock’s du Havre || Division 2
|| 21 || 15 || 7 || 22 || 48 || || || || || 
|-
| rowspan=2|2007-2008 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 25 || 2 || 3 || 5 || 22 || 9 || 1 || 1 || 2 || 12
|-
| Dragons de Rouen 2 || Division 3 || - || - || - || - || - || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2008-2009 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus
|| 25 || 2 || 2 || 4 || 32 || 6 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| rowspan=2|2009-2010 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 26 || 2 || 9 || 11 || 43 || 10 || 1 || 4 || 5 || 8
|-
| Dragons de Rouen 2 || Division 2 || - || - || - || - || - || 2 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2010-2011 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus || 23 || 6 || 7 || 13 || 42 || 15 || 4 || 5 || 9 || 6
|-
| 2011-2012 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus || 26 || 8 || 4 || 12 || 67 || 5 || 2 || 1 || 3 || 4 
|-
| 2012-2013 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus || 26 || 6 || 4 || 10 || 29 || 9 || 2 || 2 || 4 || 0 
|-
| 2013-2014 || Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus || 2|| 0|| 0|| 0|| 0 || 15|| 2|| 5|| 7|| 18
|-
| 2014-2015 || Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus || 20|| 3|| 3|| 6|| 10|| 8|| 1|| 1|| 2|| 10
|-
| 2015-2016 || Boxers de Bordeaux || Ligue Magnus || 26 || 8 || 6 || 14 || 14 || 10 || 1 || 5 || 6 || 2
|-
| 2016-2017 || Boxers de Bordeaux || Ligue Magnus || 43 || 2 || 6 || 8 || 56 || 11 || 0 || 1 || 1 || 14
|-
| 2017-2018 || Boxers de Bordeaux || Ligue Magnus || 40||4||2||6||36||11||2||0||2||6
|-
| 2018-2019 || Hormadi Anglet || Ligue Magnus || 40 || 2 || 9 || 11 || 92 || 6  || 1 || 1 || 2 || 20
|-
| 2019-2020 || Hormadi Anglet || Ligue Magnus || 38 || 1 || 1 || 2 || 67 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2020-2021 || Hormadi Anglet || Ligue Magnus ||  23 || 5 || 12 || 17 || 26 || - || - || - || - || - 
|-
| 2021-2022|| Hormadi Anglet || Ligue Magnus || 39 || 3 || 10 || 13 || 36 || 6 || 1 || 4 || 5 || 2

|-
| rowspan=2|2005-2006 || Dock’s du Havre || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| 1|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| Dragons de Rouen || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| 2|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2006-2007 || Dragons de Rouen || CdlL || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007 || Dock’s du Havre || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| 1|| 0|| 1|| 1|| 12
|-
| 2006-2007 || Dragons de Rouen || CC || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 || Dragons de Rouen || CdlL || 7|| 1|| 0|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 || Dragons de Rouen || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2008 || Dragons de Rouen || MdC || 1|| 0|| 0|| 0|| || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || Dragons de Rouen || CC || -|| -|| -|| -|| -|| 3|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2008-2009 || Dragons de Rouen || CdlL || 5|| 2|| 3|| 5|| 4|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2008-2009 || Dragons de Rouen || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2009-2010 || Dragons de Rouen || CdlL || 6|| 4|| 0|| 4|| 4|| 5|| 0|| 1|| 1|| 43
|-
| 2009-2010 || Dragons de Rouen || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| 4|| 2|| 3|| 5|| 2
|-
| 2010-2011 || Étoile noire de Strasbourg || CdlL || 6|| 5|| 3|| 8|| 10|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2010-2011 || Étoile noire de Strasbourg || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| 4|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
| 2011-2012 || Étoile noire de Strasbourg || CdlL || 6|| 0|| 1|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Étoile noire de Strasbourg || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| 4|| 0|| 1|| 1|| 8
|-
| 2012-2013 || Étoile noire de Strasbourg || CdlL || 6|| 1|| 0|| 1|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Étoile noire de Strasbourg || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| 2|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2013 || Diables rouges de Briançon || MdC || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Diables rouges de Briançon || CdlL || 2|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014 || Diables rouges de Briançon || MdC || 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Diables rouges de Briançon || LdC || 5|| 0|| 0|| 0|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Diables rouges de Briançon || CdlL || 2|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Diables rouges de Briançon || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| 3|| 1|| 1|| 2|| 2

Au niveau international 

| 2006||align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans  || 5 || 2|| 2|| 4|| 2|| +2|| align="left"| Quatrième place de la division 1, groupe A

Notes et références 

Naissance en avril 1988
Naissance en Haute-Garonne
Joueur international français de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur des Diables rouges de Briançon
Joueur de l'Étoile noire
Joueur de roller in line hockey
Joueur des Boxers de Bordeaux
Joueur de l'Anglet hormadi Pays basque